Desa Sukowono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukowono (administrativ by i Indonesien, lat -8,01, long 113,91), Jawa Timur, 
 Desa Sukowono (administrativ by i Indonesien, lat -8,06, long 113,83), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar